Savage Garden () — дебютный альбом одноимённого австралийского поп-дуэта, выпущенный 4 марта 1997 года в Австралии лейблами Columbia Records и Village Roadshow. Альбом получил награду за самый продаваемый альбом на 12-й ежегодной музыкальной премии ARIA Music Awards, продав более 12 миллионов копий по всему миру, по данным журнала Billboard.

Создание
Группа Savage Garden была сформирована в июне 1994 года, она состояла из музыканта и продюсера Дэниела Джонса и вокалиста Даррена Хейса. В 1995 они начали работать над своим дебютным альбомом совместно с продюсером Чарльзом Фишером. После успеха сингла «I Want You» группой был подписан контракт с Columbia Records. Руководители лейбла отправили Даррена Хейса и Дэниела Джонса на 8 месяцев в Сидней, снабдив их материалами. Именно там они придумали большинство песен для своего дебютного альбома, включая «Truly Madly Deeply», для которого Даррен Хейс написал припев, обедая в Кингс-Кроссе.

В марте 1997 года одноименный дебютный альбом дуэта занял 1-е место в австралийских чартах и пробыл там 19 недель. Он был выпущен на международном уровне через две недели. Альбом занял 3-е место в американском Billboard 200 и был сертифицирован золотым.

В сентябре группа выиграла рекордные десять премий ARIA Music Awards из 13 номинаций за альбом и синглы. По состоянию на 2005 год альбом был сертифицирован бриллиантовым в Канаде, платиновым в Австралии, США, Новой Зеландии, Сингапуре и Великобритании.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы софт-рока
Альбомы Columbia Records